

Cinema 
 Gli angeli con la faccia sporca (Angels with Dirty Faces) – film del 1938 diretto da Michael Curtiz

Musica 
 Angels with Dirty Faces – traccia dell'album That's Life degli Sham 69 del 1978
 Angels with Dirty Faces: The Best of Sham 69 – raccolta degli Sham 69 del 1986
 Angels with Dirty Faces – album di Tricky del 1998
 Angels with Dirty Faces – album delle Sugababes del 2002
 Angels with Dirty Faces – singolo delle Sugababes del 2002, dall'album omonimo
 Angels with Dirty Faces – traccia dell'album Chuck dei Sum 41 del 2004